Freibord steht für:
 Bezeichnung im Schiffbau, siehe Schiffsmaße#Freibord
 Freibord (Wasserwirtschaft), Bezeichnung in der Wasserwirtschaft
 Freibord (Zeitschrift) ist der Titel einer österreichischen Literaturzeitschrift und Edition